Nagy Annamária (1952) színésznő
 Nagy Annamária (1954) Osváth Annamária erdélyi magyar műfordító, szerkesztő lánykori neve
 Nagy Annamária (1959) erdélyi magyar üvegművész
 Nagy Annamária (1982) világbajnoki ezüstérmes vívó

Hasonló
 Nagy Anna (egyértelműsítő lap)